Жура́влик — многозначный термин.

Кинофильмы 
 «Журавлик» — мультфильм 1970 года студии «Киевнаучфильм», СССР.
 «Журавлик» — мультфильм 1982 года студии «Киевнаучфильм», СССР.
 «Позывной „Журавлик“» — российский художественный военный фильм о поисковом отряде (2023).

Реки 
 Журавлик (приток Баранчи) — река в Свердловской области.
 Журавлик (приток Серебряной) — река в Свердловской области.

Населённые пункты 
 Журавлик — упразднённый посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, включен в состав посёлка Ис.